Флаг городского округа Сухо́й Лог является одним из основных опознавательно-правовых знаков муниципального образования городской округ Сухой Лог Свердловской области Российской Федерации составленным и употребляемым в соответствии с правилами вексиллологии. Флаг муниципального образования «городской округ Сухой Лог» служит одним из символов города Сухого Лога как центра муниципального образования, одним из символов единства его населения, прав и процесса местного самоуправления.

Флаг утверждён 26 июля 2001 года как флаг муниципального образования «Город Сухой Лог» (после муниципальной реформы — городской округ Сухой Лог) и внесён в Государственный геральдический регистр Российской Федерации с присвоением регистрационного номера 807.

Описание 
«Полотнище, составленное из трёх горизонтальных полос — голубой, белой и зелёной. Ширина голубой полосы составляет 1/3 ширины полотнища, белая — 5/6, а зелёная — 1/6. В средней трети голубая полоса имеет снизу вырез в виде трёх островерхих гор. Зелёная полоса также имеет полукруглый вырез сверху в средней трети. Посредине главной (белой) полосы помещается изображение фигуры быка из городского герба, выполненное красным и золотисто-жёлтым цветами.

Соотношение сторон полотнища — 3:5. Обратная сторона полотнища зеркально воспроизводит лицевую».

Обоснование символики 
Два холма и лог — эмблемы, указывающие на имя города.

Червлёный бык — знак развитого сельского хозяйства.

Три горы — интерпретация изображения скал «три сестры» — памятника природы.

Использование белого и синего цвета указывает на мирный труд горожан, их достоинство и благородство.

Зелёный цвет символизирует природные богатства.

Красный цвет олицетворяет творческую активность и жизненную силу.

Примечания 

Флаги с изображением быка